The Lurking Fear (verhaal) - verhaal van H.P. Lovecraft
 The Lurking Fear (film) - film geïnspireerd door bovenstaand verhaal
 The Lurking Fear (band) - Zweedse band

 Lurking Fear (album) - album van de Duitse band Mekong Delta